Села:
 Одрадове — Одеська область, Одеський район (до 17.07.2020 Роздільнянський район)
 Одрадове — Харківська область, Первомайський район